Испанская Провинция Алава (; ) входит в автономное сообщество Страна Басков (; ) и включает в себя 51 муниципалитет. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Алавы также объединены в семь комарок (в провинции Алава называемые куадрильями): Риоха-Алавеса (15 муниципалитетов), Куадрилья-де-Аньяна (10), Куадрилья-де-Сальватьерра (8), Куадрилья-де-Горбеиальдеа (6), Монтания-Алавеса (6), Куадрилья-де-Аяла (5) и  (1).

Провинция Алава занимает площадь в 3047 км² и имеет население в 331 549 жителей (2019). Столица провинции — город Витория-Гастейс, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Он же является и самым большим по площади муниципалитетом Алавы (276,81 км²), а самый маленький — Лапуэбла-де-Лабарка (5,99 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Алавы, их названия на испанском и баскском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на статьи (на испанском языке) о соответствующих муниципалитетах в  (). Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Алавы указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:
 1 — Алегрия-де-Алава
 2 — Наваридас
 3 — Эльвильяр

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Алава